Patton Village, une census-designated place du comté de Lassen en Californie.
 Patton Village, une ville située au nord du comté de Montgomery, au Texas.